Крете́й () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, адміністративний центр департаменту Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 11 км на південний схід від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 33601 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 88473,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Спорт 

У місті діє професійний футбольний клуб «Кретей» , який виступає в Лізі 2.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Кретей 
 [ Розташування муніципалітету Кретей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн
Валь-де-Марн